Ро-ро — логистический термин. Образован от Roll-on / roll-off — в переводе с английского закатываться / скатываться.

 Ро-ро — (накатные) грузы.
 Ролкер — судно для накатных грузов (RoRo ship)
 Ро-Ро (футболист) — катарский футболист португальского происхождения, настоящее имя Педру Мигел Карвалью Деуш Корреия